Ниже представлен список главных тренеров, выигрывавших главное континентальное соревнование для футбольных сборных Южной Америки, которое с 1916 по 1967 год называлось чемпионатом Южной Америки, а с 1975 года носит название Кубок Америки.

Рекордсменом среди тренеров по числу побед в турнире является аргентинец Гильермо Стабиле, который с 1941 по 1957 год шесть раз приводил свою национальную команду к титулу чемпиона Южной Америки. Ещё три специалиста дважды выигрывали континентальное первенство — уругвайцы Эрнесто Фиголи (чемпионаты 1920 и 1926 годов) и Хуан Карлос Корассо (чемпионаты 1959 (Эквадор) и 1967 годов), а также ещё один аргентинец Альфио Басиле, приведший Аргентину к двум подряд победам в Кубке Америки (1991 и 1993 годов).

Дважды команду-чемпиона тренировали одновременно несколько специалистов, оба раза победителем становилась Аргентина. В 1929 году её к домашней победе привели Франсиско Оласар и Хуан Хосе Трамутола. В другом домашнем чемпионате 1959 года Аргентину возглавлял тренерский штаб из трёх специалистов — Викторино Спинетто, Хосе делья Торре и . Дважды победу в домашних турнирах одерживали играющие тренеры (оба — бразильцы) — в 1919 году нападающий Аролдо Домингес сыграл в стартовом матче сборной Бразилии против Чили (6:0) и забил один из голов, в оставшихся матчах капитаном был уже Арналдо Патуска; ещё один бразилец, полузащитник Лаис, в 1922 году сыграл во всех пяти матчах своей сборной на победном чемпионате.

Трижды в истории к победам на континентальном чемпионате сборные Южной Америки приводили иностранные специалисты. В 1939 году англичанин Джек Гринвелл привёл к домашнему успеху сборную Перу. В 1963 году аналогичного успеха со сборной Боливии добился бразилец Данило Алвин. В 2016 году испанский тренер аргентинского происхождения Хуан Антонио Пицци привёл сборную Чили к победе в Кубке Америки Столетия, который проходил в США. Кроме того, в 1927 году сборную Аргентины к победе в чемпионате, прошедшем в Перу, привёл испанец , однако он с 20 лет (с 1913 года) жил в Аргентине, и к моменту проведения турнира уже имел гражданство этой страны.

Список тренеров-победителей

Главные тренеры по гражданству 
В этой таблице указано количество побед по гражданству главных тренеров.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Кубок Америки по футболу
Списки футбольных тренеров по достижениям